Mit dem Begriff Viermächtekonferenz werden bezeichnet:

 Münchner Abkommen (1938)
 Londoner Konferenz (1945)
 Außenministerkonferenz in Berlin (1954)
 Genfer Viermächtekonferenzen (1955)
 Genfer Außenministerkonferenz (1959)
 Pariser Gipfelkonferenz (1960)